Бакарев — русская фамилия.

Известные носители

Династия московских архитекторов Бакаревых 
 Бакарев, Алексей Никитич (1762—1817) — русский архитектор, художник, реставратор и преподаватель; основатель династии.
 Бакарев, Тимофей Никитич (1797—после 1823) — русский архитектор, брат А. Н. Бакарева.